Mistrovství světa v házené mužů pořádá Mezinárodní házenkářská federace od roku 1938.

Mistrovství světa v hale se sedmi hráči

Přehled pořadatelských zemí a medailistů 
{| class="wikitable" border=1 cellspacing=2 cellpadding=2 width=100%
|- bgcolor="#efefef" align=left
!Rok
!Pořádající země
! style="background: gold" | Zlato
! style="background: silver" | Stříbro
! style="background: #cc9966" | Bronz
!Umístění Československa/Česka
|-
|1. MS 1938
| Německo
| Německo
| Rakousko
| Švédsko
|Bez české účasti
|-
|2. MS 1954
|
| Švédsko
| Německo1
| ČSR
|
|-
|3. MS 1958
| NDR
| Švédsko
| ČSR
| Německo1
|
|-
|4. MS 1961
| SRN
| Rumunsko
| ČSSR
| Švédsko
|
|-
|5. MS 1964
| ČSSR
| Rumunsko
| Švédsko
| ČSSR
|
|-
|6. MS 1967
|
| ČSSR
| Dánsko
| Rumunsko
|
|-
|7. MS 1970
|
| Rumunsko
| NDR
| Jugoslávie
|7. místo
|-
|8. MS 1974
| NDR
| Rumunsko
| NDR
| Jugoslávie
|6. místo
|-
|9. MS 1978
|
| SRN
| SSSR
| NDR
|11. místo
|-
|10. MS 1982
| SRN
| SSSR
| Jugoslávie
| Polsko
|10. místo
|-
|11. MS 1986
|
| Jugoslávie
| Maďarsko
| NDR
|13. místo
|-
|12. MS 1990
| ČSFR
| Švédsko
| SSSR
| Rumunsko
|7. místo jako ČSFR
|-
|13. MS 1993
|
| Rusko
| Francie
| Švédsko
|7. místo jako Česko
|-
|14. MS 1995
|
| Francie
| Chorvatsko
| Švédsko
|8. místo jako Česko
|-
|15. MS 1997
|
| Rusko
| Švédsko
| Francie
|11. místo jako Česko
|-
|16. MS 1999
|
| Švédsko
| Rusko
| Jugoslávie
|Bez české účasti
|-
|17. MS 2001
|
| Francie
| Švédsko
| Jugoslávie
|18. místo jako Česko
|-
|18. MS 2003
|
| Chorvatsko
| Německo
| Francie
|Bez české účasti
|-
|19. MS 2005
|
| Španělsko
| Chorvatsko
| Francie
|10. místo jako Česko
|-
|20. MS 2007
|
| Německo
| Polsko
| Dánsko
|12. místo jako Česko
|-
|21. MS 2009
|
| Francie
| Chorvatsko
| Polsko
|Bez české účasti
|-
|22. MS 2011
|
| Francie
| Dánsko
| Španělsko
|Bez české účasti
|-
|23. MS 2013
|
| Španělsko
| Dánsko
| Chorvatsko
|Bez české účasti
|-
|24. MS 2015
|
| Francie
| Katar
| Polsko
|17. místo jako Česko
|-
|25. MS 2017
|
| Francie
| Norsko
| Slovinsko
|Bez české účasti
|-
|26. MS 2019
|, 
| Dánsko
| Norsko
| Francie
|Bez české účasti
|-
|27. MS 2021
|
| Dánsko
| Švédsko
| Španělsko
|Kvalifikovali se, ale kvůli covidu se nezúčastnili
|-
|28. MS 2023
|, 
| Dánsko
| Francie
| Španělsko
|Bez české účasti
|-
|29. MS 2025
|, , 
|
|
|
|
|-
|30. MS 2027
|
|
|
|
|
|}
 1 V letech 1954 - 1961 hrálo na mistrovství světa společné německé družstvo.

Historické pořadí podle medailí 

  je nástupcem ** je nástupcem *** je nástupcem

Účast jednotlivých zemí 1938 - 2011

Účast jednotlivých zemí 2013

Historická tabulka podle získaných bodů do roku 2013 (včetně) 
Tabulka zobrazuje úspěšnost zemí podle vítězství, remíz a porážek. Za vítězství jsou dva body, remízu jeden bod a porážku nula bodů.

Mistrovství světa venku s jedenácti hráči

Přehled pořadatelských měst a medailistů 

 2 Na mistrovství světa 1959 hrálo společné německé družstvo.

Historické pořadí podle medailí

Účast jednotlivých zemí

Související články 
 Mistrovství světa v házené žen
 Mistrovství Evropy v házené mužů
 Mistrovství Evropy v házené žen
 Házená na letních olympijských hrách

Reference

Externí odkazy 
 
  All time statistics with link to all results and all medal winners
  Weltmeisterschaften bei Handballdaten.de

 
Házená
Svět